Раймо́н Лефе́вр: Лефевр, Раймон (1891—1920) — французский писатель, журналист, публицист, памфлетист.
 Лефевр, Раймон (1929—2008) — французский композитор, аранжировщик и дирижёр.